Малабар:

 Малабар () — историческая область в Южной Индии между берегом Аравийского моря и горами Западные Гаты.
 Малабар () —  город в округе Бревэрд штата Флорида в США.
 Малабар — гора в Западной Яве.
 (754) Малабар () — астероид.
 Муссонный Малабар (или Малабарский муссон) — региональный способ обработки кофейных зёрен.

См. также 
 Малабарский берег